Lorusso puede hacer referencia a:

Arturo Lorusso; médico, dramaturgo, político y escritor argentino.
Michele Lorusso, futbolista italiano.